Сен-Жан-П'єрр-Фікст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південний захід від Парижа, 95 км на північний захід від Орлеана, 55 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 109 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 302,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Жан-П'єрр-Фікст на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-П'єрр-Фікст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар